Harkness kan asvse

 William Harkness (1837–1903), amerikansk astronom
 Mount Harkness, berg i Antarktis